Il doppio del torneo di tennis Newcastle Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Neil Broad e Simon Youl che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Tom Kempers 6-4, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Joshua Eagle /  Tom Kempers (finale)
 Neil Broad /  Simon Youl (Campioni)

 Kirk Haygarth /  Miles Maclagan (quarti di finale)
 Andrew Foster /  Michiel Schapers (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Newcastle Challenger 1994